Android Mini PC MK802 — мини-компьютер, выпускаемый китайской компанией Rikomagic. Использует AllWinner A1X SoC, на основе ARM V7 Cortex A8 1 GHz, Mali-400 MP GPU и VPU CedarX, позволяющие декодировать видео 2160p.

На момент выхода в мае 2012 года это был самый малый по размерам плеер Google TV, который способен превратить телевизор в компьютер и наоборот.

Было выпущено несколько моделей:
 MK802+ и MK802II — имеют незначительные изменения с оригиналом.
 MK802III — изменённый дизайн. Rockchip RK3066, двухъядерный процессор (Cortex-A9 1.6 GHz), память 4 или 8 ГБ и Android 4.1 (вместо 4.0 в предыдущих версиях).
 MK802 II на AllWinner/Boxchip A20 - двухъядерный процессор Cortex-A7
 MK802IIIS — добавлен Bluetooth.

Продажная цена составляла около $50. Исполнен как обыкновенная USB-флешка.
Гаджет также можно использовать как легковесный интернет-клиент, установив на него Ubuntu или Lubuntu.

Приложения:
 Gmail
 Youtube
 E-mail
 Google Play
 Google Maps
 Интернет-браузер

Разъёмы:
 mini-HDMI
 mini-USB
 Power

См. также 
 Ugoos
 Intcrown
 CuBox
 PandaBoard
 Raspberry Pi
 Gooseberry
 Hackberry
 Sheevaplug
 Mini-X
 Origen
 Trim-Slice

Ссылки 
 Rikomagic MK802 IV LE – мини-пк на Ubuntu
 http://www.rikomagic.com/ - Сайт производителя
 http://androidmag.net/obzor-mk802-android-4-0-mini-pc/ - обзор
 http://4pda.to/forum/index.php?showtopic=371594 - неофициальные прошивки
 http://www.ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-15+page-1+nums-452.html - ещё один обзор

Устройства на базе Android